Ptolemej Filadelf (; "Ptolemej Bratoljubivi", avgust/septembar 36. p. n. e. – 29. p. n. e.) bio je egipatski princ iz dinastije Ptolemejida, poznat kao najmlađi sin kraljice Kleopatre VII i rimskog državnika Marka Antonija. Rođen je u Antiohiji, a Kleopatra mu je dala ime po Ptolemeju II Filadelfu, najvećem od svih ptolomejskih kraljeva Egipta čija je dostignuća nastojala nadmašiti. Prema donacijama u Aleksandriji godine 34. pne. Filadelf je trebalo da preuzme vlast nad Sirijom, Fenikijom i Kilikijom.

Nakon poraza u ratu s Oktavijanom Avgustom, roditelji su mu 30. pne. počinili samoubistvo. Avgust je pogubio njegovu polubraću Cezariona i Antila, ali je Filadelfu, kao i njegovom bratu Aleksandru Heliju i sestri Kleopatri Seleni II odlučio da poštedi život. Zajedno sa bratom i sestrom, izložen je kao ratni trofej u Rimu, gde su i u okovima prolazili ulicama Rima. Filadelf nije mogao da hoda usled težine lanaca, što je izazvalo sažaljenje rimske javnosti. Nakon Trijumfa, Oktavijan je svo troje poverio svojoj sestri, bivšoj supruzi Marka Antonija, Oktaviji, koja ih je odgojila kao vlastitu decu. 

Filadelfova sudbina ostaje nepoznata. Antički izvori ne navode nikakvu vojnu službu ili političku karijeru, niti brak ili umešanost u neki skandal. Najverovatnije je umro usled bolesti u zimu 29. godine p.n.e.

Preci 
}}</div>

Izvori 
 
 Kleopatra Selena II and Juba II

Ptolemejidi
Рођени 36. п. н. е.
Умрли 29. p. n. e.
Антонијевци
Египатски принчеви
Хеленистичка историја